Кюн-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кюн-Кюеле — озеро, между р.Кюельлях и р.Буор-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 70°36' с. ш. 135°51' в. д.
 Кюн-Кюеле — озеро, в устьевой части реки Унгкюр, левобережье реки Ольдё, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21' с. ш. 135°06' в. д.

См. также 
 Кюн-Кюель

Примечания